Wizard (software), een deel van een computerprogramma
 HTC Wizard, een zakcomputer (pda)
 Wizard (computerspel)
 een variant van het kaartspel boerenbridge
 Wizard (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Wizard (band), een Duitse metalband
 Wizard (Martin Garrix & Jay Hardway), een single uit 2013
 Wizard (Britse rockband), een band met o.a. Roy Wood

Zie ook 
 The Wizard (doorverwijspagina)
 The Wizard of Oz, een Amerikaanse film uit 1939